Apripista – nella musica, la prima canzone di un album discografico
 Apripista – nello sci, l'atleta che percorre per primo un percorso di una gara, senza parteciparvi, prima del passaggio degli atleti con finalità agonistiche
 Apripista – mezzo meccanico per lo spostamento della terra